Atanasio IV di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
Atanasio IV di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Atanasio IV Jawhar – patriarca della Chiesa melchita